De Bundesliga 2004/05 was de 94ste editie van de strijd om Oostenrijks nationaal voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling.

Het seizoen ging van start op 13 juli 2004 en eindigde op 29 mei 2005. De tien deelnemende clubteams troffen elkaar vier keer. Onder leiding van trainer-coach Josef Hickersberger behaalde SK Rapid Wien de 31ste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Schwarz-Weiß Bregenz eindigde als tiende en laatste, en degradeerde daardoor rechtstreeks naar de tweede divisie. Wegens financiële problemen kreeg de club op 30 mei 2005 geen licentie voor het volgende seizoen. De directie ging tevergeefs in beroep tegen die beslissing, waarna de vereniging later opging in SC Bregenz.

Topscorer werd Christian Mayrleb van FC Superfund met 21 treffers. In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 478 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.66 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Meeste speelminuten

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2004/05 uitkwamen in de Bundesliga.

SK Rapid Wien

Bijgaand een overzicht van de spelers van SK Rapid Wien, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach Josef Hickersberger voor de 31ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Zie ook
 Oostenrijkse voetbalbeker 2004/05

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2004/05